Der Kanton Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Carmen Friquet und Hervé Pulicani.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin die 26 Gemeinden Aroz, Baignes, Bourguignon-lès-la-Charité, Boursières, Bucey-lès-Traves, Chantes, Chassey-lès-Scey, Chemilly, Clans, Ferrières-lès-Scey, Grandvelle-et-le-Perrenot, Lieffrans, Mailley-et-Chazelot, Neuvelle-lès-la-Charité, Noidans-le-Ferroux, Ovanches, Pontcey, Raze, Rosey, Rupt-sur-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Traves, Velleguindry-et-Levrecey, Velle-le-Châtel, Vy-le-Ferroux und Vy-lès-Rupt. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 226,61 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7024.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Motey-sur-Saône und Seveux → Seveux-Motey

Bevölkerungsentwicklung 

Sceysursaoneetsaintalbin